Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza – lata 1947–1952
 Rząd Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza – lata 1952–1957
 Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza – lata 1957–1961
 Trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza – lata 1961–1965
 Czwarty rząd Józefa Cyrankiewicza – lata 1965–1969
 Rząd Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza – lata 1969–1972